Термин ввод обозначает либо появление, либо изменение условий, которые влияют на систему и активируют или изменяют процесс. Это абстрактное понятие, используемое в моделировании, системах дизайна и эксплуатации. Как правило, ввод связан с другими терминами, например, «поле ввода», «ввод переменной», «входной параметр», «входное значение», «входной сигнал», «входной порт», «устройство ввода», «входной файл» (формат файла).

Ввод может относиться к:

 Информации — это могут быть любые данные, введённые в систему компьютерной обработки данных.
 Акту ввода данных в компьютер или систему обработки данных (см. ввод-вывод).
 Устройству ввода — любому периферийному оборудованию, используемому для ввода данных и сигналов управления в систему обработки информации (такому как компьютер).
 Физиологическому стимулу — обнаруженному изменению окружающей среды, которое влияет на активность организма.
 Потребляемой мощности — количеству энергии, используемой системой.
 Факторам производства в экономике — ресурсам, используемым для производства товаров и услуг.
 Месту, где провода входят в квартиру, Ввод (электротехника), Вводно-распределительное устройство.
 Ввод может означать и ввод на клавиатуре какой нибудь информации и тд

См. также 
 Ввод-вывод
 Клавиша ввода